Хмелько́ — українське прізвище. Відомі носії:

 Хмелько Валерій Євгенович (нар. 1939) — український соціолог;
 Хмелько Михайло Іванович (1919—1996) — український радянський художник.

Див. також 
 Хмелик Олександр Григорович  (1925—2001) — радянський письменник, драматург і сценарист, один з творців журналу «Єралаш» і автор сюжетів для нього.
Українські прізвища